El término Marin o Marín puede referirse a:

Toponimia 

 Marin (Alta Saboya), comuna francesa en la región de Ródano-Alpes.
 Marín (Nuevo León), municipio mexicano ubicado en el estado de Nuevo León.
 Marín (Pontevedra), municipio español de la provincia de Pontevedra.
 Condado de Marin, uno de los condados del estado estadounidense de California.
 Marin City, localidad del condado de Marín, California (Estados Unidos).
 Marin-Epagnier, comuna suiza.

Onomástica 

 Marín (apellido), apellido.
 Marin (nombre), nombre.

Miscelánea 

 Marin (The Legend of Zelda: Link's Awakening) personaje del videojuego The Legend of Zelda: Link's Awakening.
 Marin (viento), viento.